TTLL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 592 амінокислот, а молекулярна маса — 67 336.

Кодований геном білок за функцією належить до лігаз. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки